Сапиорис има више значења:

 Сапиорис (Конето де Комонфорт), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сапиорис (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сапиорис (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику